Фанк — многозначный термин:

 Фанк — одно из основополагающих течений афроамериканской музыки.

Фамилия 
Фанк — фамилия немецкого происхождения.
 Фанк, Арнольд (1889—1974) — немецкий кинорежиссёр, оператор, монтажёр и мемуарист.
 Фанк, Дори (младший) (род. 1941) — американский рестлер.
 Фанк, Нолан Джерард (род. 1986) — канадский актёр, певец и танцор.
 Фанк, Терри (род. 1944) — американский рестлер.
 Фанк, Уолли (род. 1939) — американская лётчица, космический турист и посол доброй воли.

См. также